Wood River est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, rivière de la Colombie-Britannique
Wood River, circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan

Wood River, ville du comté de Madison dans l'Illinois
Wood River, ville du comté de Hall dans le Nebraska
Wood River, ville du comté de Burnett dans le Wisconsin
River Wood, rivière affluent du fleuve Nushagak en Alaska
, rivière affluent du fleuve Mississippi dans l'Illinois
, rivière de l'Oregon
, rivière affluent de la  dans le Connecticut
, rivière affluent de la rivière Sainte-Croix de le Wisconsin
, rivière affluent de la  dans l'Idaho
, rivière affluent de la  dans l'Idaho

Voir aussi

Homonymie de toponyme